La mine de Nezhdaninskoye (en ) est une mine à ciel ouvert d'or située à , dans la République de Sakha, en Russie. 

Le gisement aurifère de Nezhdaninskoye a été découvert en 1951. Les réserves totales sont estimées à  tonnes d'or.

Elle est exploitée par l'entreprise russe d'extraction minière Polyus Gold ; c'est l'une des plus grandes mines d'or de Russie.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de mines en Russie

Liens externes 
  « Nezhda – Russia’s 4th largest gold deposit », sur le site Polymetalinternational.com
  « Blagodatnoye Gold Mine », sur le site Mining-Atlas.com

Nezhdaninskoye
Nezhdaninskoye
République de Sakha